Иван Николаевич Кокорин (1927—2013) — директор Горно-химического комбината, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 1 ноября 1927 года в д. Комиссарово Вятской губернии (сейчас — Даровский район Кировской области).
Во время Великой Отечественной войны работал на заводе.

В 1955 году окончил Уральский политехнический институт, направлен на химкомбинате «Маяк», где занимал должности начальника смены до начальника цеха.

В 1963 году назначен директором завода по переработке отработанного топлива Горно-химического комбината (ГХК). Под его руководством начато выделение плутония оружейного качества из облучённых урановых блоков. За решение этой задачи в 1966 году награждён орденом «Знак Почёта».
В 1970 году переведён на должность заместителя главного инженера ГХК, занимался научной деятельностью по развитию радиохимических технологий.

С 1979 по 1989 год директор Горно-химического. Под его руководством введено в строй хранилище отработанного ядерного топлива и начато строительство завода РТ-2.

С 1989 г. референт по экономическим вопросам.

Кандидат (1975), доктор (1985) технических наук.

Лауреат Государственной премии СССР. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почёта», Дружбы народов, многими медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946). Решением городского совета от 24 июля 2000 года ему присвоено звание «Почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск».

Умер 16 мая 2013 года.

Источники 
 Кокорин Иван Николаевич. Официальный портал Красноярского края.

Родившиеся в Вятской губернии
Выпускники Уральского технического университета